SS je lahko:
 Schutzstaffel
 Svobodnjaška stranka
 Steamship - ladja, ki jo poganja večinoma parni stroj, npr. SS Rex
Južni Sudan (koda po standardu ISO 3166-1 A-2)